Фефферман () — английская фамилия. Известные носители:
 Фефферман, Дэн (род. 1949) — является видным членом Движение Объединения в США.
 Фефферман, Чарльз Луис (род. 1949) — американский математик в Принстонском университете.